Гоне́ц:
 Гонец (устар.) — тот, кто куда-либо посланный со срочным известием, например сеунщик.
 Гонец (устар.) — тот, кто куда-либо посланный со срочным заданием, например почтовый гонец, нарочный; курьер; фельдъегерь; посыльный по особым поручениям.

Название 
 «Гонец» — российская спутниковая система связи.
 «Гонец» («Восстал род на род») — картина Николая Рериха.
 «Гонец» — фантастический рассказ Рэя Бредбери.
 «Гонец» (1973) — роман А. Т. Алимжанова.

Наименование 
 «Гонец» — парусный транспорт Балтийского флота Российской империи 1785 года постройки.
 «Гонец» — парусный катер Балтийского флота Российской империи 1800 года постройки.
 «Гонец» — бриг Балтийского флота Российской империи 1808 года постройки.
 «Гонец» — Бриг Балтийского флота Российской империи 1818 года постройки.
 «Гонец» — парусная шхуна Черноморского флота Российской империи 1820 года постройки.
 «Гонец» — парусная шхуна Балтийского флота Российской империи 1829 года постройки.
 «Гонец» — парусная шхуна Черноморского флота Российской империи 1835 года постройки, участник Крымской войны.
 «Гонец» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи 1878 года постройки.

См. также